Hr./Zr.Ms. Van Speijk kan verwijzen naar meerdere Nederlandse schepen. Deze zijn vernoemd naar de Nederlandse kanonneerbootcommandant Jan van Speijk, die zijn eigen schip opblies:

 Zr.Ms. Van Speijk (1832) (ex-Argo), een kuilkorvet bewapend met 28 stukken. In 1837 overgedragen aan de Koloniale Marine
 Zr.Ms. Van Speijk (1842) (ex-Medusa), een korvet bewapend met 10 stukken. In 1868  overgedragen aan de Indische Militaire Marine
 Zr.Ms. Van Speijk (1882), een schroefstoomschip der 1ste klasse, van de Atjehklasse
 Hr.Ms. Van Speijk (1941) (ex-K3), een kanonneerboot
 Hr.Ms. Flores (1926), voorheen Hr.Ms. Van Speijk, een flottieljevaartuig van de Floresklasse
 Hr.Ms. Van Speijk (1967), een fregat van de Van Speijkklasse
 Hr.Ms. Dokkum, later Van Speijk, een  mijnenveger van de Dokkumklasse
 Zr.Ms. Van Speijk (1995), een fregat van de Karel Doormanklasse

Scheepsklasse:
 Van Speijkklasse